Paloemeu (plaats), plaats in Suriname
 Paloemeu (rivier), rivier in Suriname